Wuppermann ist der Familienname folgender Personen:
 Adolar-Hermann Wuppermann (1886–1958), deutscher Generalmajor der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 August Theodor Wuppermann (1898–1966), deutscher Stahl-Unternehmer
 Carl Theodor Wuppermann (1809–1889), deutscher Unternehmer, Erfinder des Eisengarns
 Francis Philip Wuppermann (Frank Morgan, 1890–1948), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Gerd Edgar Wuppermann (1949–2010), deutscher Familienunternehmer
 Heinrich Theodor Wuppermann (1835–1907), deutscher Stahl-Unternehmer
 Herman Wupperman (1852–1898), deutscher Unternehmer
 Hermann Theodor Wuppermann (1933–1934), Präsident der Industrie- und Handelskammer Solingen

 Reinhard Theodor Wuppermann, im Jahre 1814 Bürgermeister von Barmen
 Siegfried Wuppermann (1916–2005), deutscher Marineoffizier

Siehe auch:
 Wuppermann AG in Leverkusen
 Das Haus Wuppermann (–1943)